Wootten je lahko:
 George Frederick Wootten, general
 Ben Wootten, grafični oblikovalec
 Morgan Wootten, košarkar

Glej tudi 
 Wootton